Эрик Густафссон:
 Густафссон, Эрик (1988) — шведский хоккеист.
 Густафссон, Эрик (1992) — шведский хоккеист, защитник.